Body of Water  steht für:

 Body of Water (Kinofilm) 
 Body of Water (Musikstück)